Nchama ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Alba Mbo Nchama (* 2003), Sprinterin aus Äquatorialguinea
 Pantaleón Mayiboro Mico Nchama (1955–2021), äquatorialguineischer Diplomat